Безіменна — річка в Україні, у Тернопільському районі Тернопільської області. Права притока Збруча (басейн Дністра).

Опис 
Довжина річки 13 км, похил річки — 3,9 м/км. Площа басейну 47,1 км².

Розташування 
Бере початок на північно-східній стороні від села Гнилиці. Тече переважно на південний схід через Кошляки, Голотки, Воробіївки і впадає у річку Збруч, ліву притоку Дністра.

Джерела 
 «Каталог річок України» . — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 45. — (№ 623).

 
 Малі річки України
 Річки Тернопільської області
 Річки Підволочиського району
 Притоки Збруча
Статті про річки Тернопільської області без зображення в картці